Села:
 Струтинка — Вінницька область, Липовецький район
 Струтинка — Одеська область, Подільський район, Ананьївська міська громада
 Струтинка — Одеська область, Подільський район, Савранська селищна громада